El término Alcedo puede hacer referencia a:

Fauna

Alcedo, género de aves, el de los martines pescadores típicos.

Geografía

España 

Alcedo, localidad del municipio de Lantarón, Álava.
Alcedo de Alba, localidad del municipio de La Robla, León.
Alcedo, localidad del municipio de Las Regueras, Asturias.
Monte Alcedo, localidad del municipio de Ribarroja del Turia, Valencia.
Parque Monte Alcedo, localidad del municipio de Ribarroja del Turia, Valencia.
Horno de Alcedo, localidad del municipio de Valencia, Valencia.

Ecuador 

volcán Alcedo, volcán de isla Isabela, en las Galápagos.